Marco Herenio puede referirse a:

 Marco Herenio (cónsul 93 a. C.), cónsul de la República de Roma.
 Marco Herenio (cónsul 34 a. C.), consul suffectus de la República de Roma.